Konrich ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Konrich (1878–1945), deutscher Mediziner
 Georg Friedrich Konrich (1879–1955), deutscher Politiker (DHP, DP)